Öncel ist der Familienname folgender Personen:

 Emin Öncel (* 1997), türkischer Speerwerfer
 Nazan Öncel (* 1956), türkische Popmusikerin